Resurrección es la acción de resucitar, de recuperar o dar nueva vida. También puede referirse a:

Literatura 

 Resurrección (1899), novela de León Tolstói.
Resurrección (1872), novela de Machado de Assis.

Música 

 Resurrección (1999), álbum de La Trampa, banda uruguaya.
 Resurrección (2009), álbum de Verónica Castro.
 Resurrección (2009), álbum de Iconoclasta.
 Resurrección (2005), canción de Amaral.
 Resurrección (2009), canción de Ella es tan cargosa.

Cine y televisión 

Resurrección (1943), película.
Resurrección (1999), película.
Resurrección (2016), película.
Resurrección (1977), telenovela venezolana producida por RCTV, basada en la novela homónima de León Tolstói.